

Мактали — село, Кизилкумський сільський округ, Жетисайський район, Туркестанська область
 Мактали — село, Макталинський сільський округ, Жетисайський район, Туркестанська область